Комер (, ) — английская и французская фамилия.

Фамилия 
 Комер, Анжанетт (род. 1939) — американская актриса кино и телевидения.
  (1848—1927) — американский политик, губернатор Алабамы (1907—1911).
  (род. 1981) — американская ватерполистка.
 :
  (род. 1934) — американский профессор детской психиатрии.
  (род. 1972) — американский политик из Кентукки.
 Комер, Джоди (род. 1993) — британская актриса театра, кино и телевидения.
  (род. в начале 1950-х) — американский учёный, профессор информатики Университета Пердью
  (род. 1950) — школьная учительница, позднее — «директор науки»  (1998—2007).
 Комер, Леон (1850—1916) — французский художник-портретист.
  (1922—2000) — американский дипломат, заместитель советника по нац. безопасности (1965), посол США в Турции (1968—1969), заместитель министра обороны по вопросам политики (1979—1981).
  (1893—1974) — американский .

Составные фамилии
 Комер-Патон, Жаклин (1859—1955) — французская художница, супруга живописца Л. Комера.

Второе имя
  (1789—1866) — американский политик, губернатор Алабамы (1835—1837).

Прочее 
  — город в Джорджии (США).

См. также